Посольство Центральноафриканской Республики в Российской Федерации — официальная дипломатическая миссия Центральноафриканской Республики в России, расположена в Москве в районе Тропарёво-Никулино на улице 26 Бакинских Комиссаров. 

 Посол Центральноафриканской Республики в Российской Федерации – Леон Додону-Пунагаза (с 2020 года).

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между СССР и Центральноафриканской республикой были установлены 7 декабря 1960 года. ЦАР признала Российскую Федерацию 9 января 1992 года. Договорно-правовая база включает соглашения о торговле (1969 год) и об экономическом и техническом сотрудничестве (1970 год).

См. также 
 Российско-центральноафриканские отношения
 Список дипломатических представительств в Москве

Примечания

Ссылки 
 Межгосударственные отношения России и ЦАР

Центральноафриканская Республика
Внешняя политика Центральноафриканской Республики
Тропарёво-Никулино